Brentano je jméno italské šlechtické rodiny, usedlé v Německu:

 Bettina Brentano (1785–1859) viz Bettina von Arnim – německá spisovatelka
 Clemens Brentano (1778–1842) – německý romantický spisovatel
 Franz Brentano (1838–1917) – rakouský filosof
 Bernard von Brentano (1901–1964) – německý spisovatel

Německá příjmení